Топ-модель по-американски, 6 сезон — шестой сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале UPN с 8 марта по 17 мая 2006 года.

Призами для этого сезона стали:

 Контракт с модельным агентством Ford Models
 Разворот в журнале Elle Magazine
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl

Судьями в шестом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Твигги, фотограф Найджел Баркер, тренер на подиуме Мисс Джей Александр . В этом сезоне девушки путешествовали в Бангкок и Пхукет, Таиланд. Победительницей этого сезона стала 20-летняя Даниэлль Эванс из Литл-Рока (Арканзас).

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница выиграла конкурс
  Участница выиграла конкурс и была исключена
  Участница выиграла в шоу

Ссылки 
 Официальный сайт Топ-Модель по-американски (англ.) (недоступная ссылка). Архивировано 1 сентября 2006 года.
 «Топ-модель по-американски, 5 сезон» (англ.) на сайте Internet Movie Database

6 сезон
Телесезоны США 2006 года